Grinăuți se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Grinăuți - sat din cadrul comunei Dîngeni din raionul Ocnița
 Grinăuți - sat din cadrul comunei Mihălășeni din raionul Ocnița
 Grinăuți - localitate centru de comună din raionul Rîșcani
 Grinăuți-Moldova - localitate centru de comună din raionul Ocnița
 Grinăuți-Raia - sat din cadrul comunei Grinăuți-Moldova din raionul Ocnița

Toponime românești